Kuggholma kan syfta på följande platser:

Åland 

 Kuggholma och Flatholmen, Lemland, Åland,  (47 ha)
 Kuggholma och Långskär, Kökar, Åland,  (52 ha)

Se även
Kuggholm
Kuggholmen

Robotskapade Finlandförgreningar